В парному розряді жіночого тенісного турніру Brasil Open 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Керрі Рід і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Бетті Стов 6-3, 5-7, 6-2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (фінал)
 Гелен Коулі /  Джоанн Расселл (півфінал)

 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (півфінал)
 Керрі Рід /  Венді Тернбулл (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Brasil Open